L'Open de Suède de squash 2002 est l'édition 2002 de l'Open de Suède de squash qui se déroule à Linköping du 10 au . 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 têtes de série et une wild card Daniel Forslund.

Le Malaisien Ong Beng Hee remporte cette première édition de l'Open de Suède en s'imposant face à Olli Tuominen.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Suède de squash

Liens externes 

Open de Suède de squash
Sport en Suède en 2002
Sport en janvier 2002
Squash en 2002